The Island of Dr. Moreau, romance de H. G. Wells, traduzido no Brasil como "A Ilha do Dr. Moreau"

Cinema
 Island of Lost Souls, filme (1932) com Charles Laughton distribuído no Brasil como "A Ilha do Dr. Moreau"
 The Island of Dr. Moreau (1977), filme com Burt Lancaster e Michael York exibido no Brasil como "A Ilha do Dr. Moreau"
 A Ilha do Dr. Moreau (1996), filme com Marlon Brando e Val Kilmer